Моржовый остров (о. Моржовый) — название нескольких островов в России и на Аляске (США):

 Моржовый остров (Камчатка) (Бензенгр) — остров у восточного берега Камчатки, у входа в бухту Моржовую ()
 Моржовый остров (Бристольский залив) () — остров на юго-восточном берегу Бристольского залива (Аляска).
 Моржовый остров (острова Прибылова) () — небольшой островок в составе островов Прибылова (Аляска).

См. также 
 Моржовые острова () — группа островов на Аляске, у северного берега Бристольского залива.
 Моржово — остров, расположенный в Пясинском заливе Карского моря.
 Моржовая бухта — бухта у восточного берега Камчатки.
 Уолрус () — название нескольких островов в Канаде.